Погородно ( транслит: Paharodna, бел: Пагародна) — агрогородок в Белоруссии, в Вороновском районе Гродненской области. Центр Погородненского сельсовета. 1009 жителей (2014 г.).

География 
Расположен в 18 км к юго-западу от Вороново, в 9 км от железнодорожной станции Бастуны, протекает река Каменка. Связан автомобильной дорогой с Лидой, Вороново, Радунь.

Рельеф равнинно-холмистый, на востоке находится искусственный водоем.

История 
В Ипатьевской летописи есть запись, где сообщается, что в 1276 году князь Тройден принял к себе пруссов,которых угнетали немцы, а часть из них выдал участок в Городне  .

Усадьба Городно упоминается с XV века. (до 1489 г. Гродненское воеводство, собственность короля Казимира). В конце XVI в. Погородненская усадьба Городна, собственность Погородинского, в Лидском повете Виленского воеводства Великого княжества Литовского, позже собственность М. Сапеги, 12 душ крестьян.

После 3-го раздела Речи Посполитой (1795) в составе Российской империи, в Виленской губерний, с 1797, в Литовской губерний, с 1801, в Гродненской губерний, с 1842. Виленской губерний. В середине XIX в. деревня этого имения в Александровской волости Лидского уезда Виленской губернии, собственность графа М. Потоцкого, в 1857 г. насчитывалось 39 ревизских душ.

Усадебно-парковый ансамбль в Городно сложился во второй половине XVIII века. при владельце гетмане Людвике Тышкевиче, унаследовавшем имение от своей бабки Саломеи Радзивиляк. Деревянный особняк был построен в стиле классицизма в 1780 году по проекту польского архитектора Шимана Цуга. Спустя столетие усадьба принадлежала А. Потоцкому, затем Игнаткевичу, а в начале XX в. — генералу К. Кондратовичу. От уничтоженного в 1914 г. усадьбы остались парк и руины часовни.

По переписи 1870 года в деревне было 360 жителей. В 1885 году в деревне был фольварк, часовня и корчма. В 1897 г. в Погородно было 18 дворов, 132 жителя, лавка, постоялый двор, в усадьбе 59 жителей, в 1908 г. - 11 дворов, 154 жителя (28 семей), 166,3 десятины земли, 30 лошадей. В усадьбе проживает 81 житель.

С 1921 года Погородно, в составе Польши, в Александровской гмине, Лидского повята, 23 двора, 138 жителей.

3 ноября 1939 года в БССР. С 15 января 1940 года в Радунском районе, с 12 октября 1940 года в  составе Осовском сельсовете. В 1940 году проживало 143 человека. В имение Погородно находилась усадьба,которую использовали под Радунский МТС (7 тракторов).

С конца июня 1941 до середину июля 1944 г. село было оккупировано фашистами.

С августа 1944 г в составе Гродненской области

24 января 1945 года на пост 10-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, который располагался у деревни, напали около 30 бойцов Армий Крайова («лесные братья») с целью захвата вооружения  . Боевой расчет поста — 5 девушек-связисток — сражалась несколько часов. Нападавшие ворвались на пост после того, как 4 связистки были убиты и 1 тяжело ранена.

В 1949 году в бывшей усадьбе был создан колхоз. С 1959 г. деревня в составе Вороновского района, с 1963 г. центр сельсовета. В 1970 году насчитывалось 363 жителя, швейная мастерская, средняя школа, Дом культуры, больница, библиотека, детский сад, аптека, отделение связи, ветучасток, столовая, 2 магазина.

Населения 

 1870 г. - 360 жителей
 1897 г. - 132 жителей
 1908 г. - 154 жителей
 1940 г. - 143 жителей
 1970 г. - 363 жителей
 2004 г. — 977 жителей, 349 дворов.
 2014 г. — 1009 жителей, 382 дворов.

Достопримечательности

Парк 

Регулярный парк был заложен в конце XVIII века. Садовником и создателем усадебного парка, вероятно, был И. Л. Кнакфус. Парк регулярной симметрично-осевой планировки, крестообразный в плане. Частично сохранились.

Центром композиции был каменный усадебный дом (не сохранился), построенный на небольшой террасе. По продольной планировочной оси (восток-запад) расположены въездные ворота в виде двух каменных пилонов, обсаженная деревьями аллея, сквер перед домом. За зданием прямоугольный партер и узкий искусственный водоем, обсаженный деревьями местных пород. Ранее перспективу завершала кирпичная часовня (не сохранилась), от которой круговая дорожка шла вокруг пруда к партеру. По бокам партера симметрично размещены боскеты с плодовыми деревьями, разделенные маслом. Позже на месте боскетов появились красочные поляны с декоративными группами деревьев и кустарников. В северной части парка сохранилась часовня, построенная в середине XVIII века.

Часовня 

Часовня была построена в середине XVIII века. у дворца Людвика Скумина-Тышкевича (не сохр.) в качестве родовой усыпальницы.

Памятник архитектуры рококо. Однонефовый объем с двухэтажным квадратным в плане под общим двухскатной крышей зданий плебаний со стороны апсиды. Вогнутая плоскость главного фасада разбросано многоярусными пилястрами с инкрустированными капителями, завершенными фигурным щитом с гербом владельца усадьбы. Вход решен полуовальным порталом, над ним - фигурный оконный проем. Боковые фасады разделены высокими арочными проемами и большими контрфорсами.

Внутри пространство было перекрыто крестовыми сводами на упругих арках, которые на стенах переходили в пилястры с рокайльными капителями. Пластически-декоративный акцент интерьера является пластичный алтарь, композиционно схожий с главным фасадом здания: пилястры с лепниной на капителях обрамляли свод, над которым располагался картуш с гербом владельца усадьбы. Над входом были размещены хоры с выпуклой оградой на фигурных столбах. В боковых цилиндрических шахтах находились винтовые лестницы на хоры. Двери по обе стороны от алтаря вели в коридор, а из него в пристройку плебания с овальными сводами на первом этаже. Под храмом находится большая сводчатая крипта.

Памятник связисткам 
Памятник связисткам на месте боя 24 января 1945 г. установлен в 1975 г. (В. Каравашкин) — вертикальная стела и 2 бетонных блока, расположенных в виде стилизованной римской цифры IV, на трехступенчатом стилобат. На плоскостях стелы и блоков расположено барельефное изображение ордена Отечественной войны, рельефное изображение девушки-связистки  и надпись-посвящение.

Утраченное наследие

Усадебный дом 

Просторный одноэтажный усадебный дом имел фронтально вытянутые фасады, в центре которых выделялись сильные архитектурные акценты в виде ризалитов с четырехколонными дорическими портиками, под главные из которых по широким боковым пандусам въезжали кареты. Треугольные фронтоны портиков были заполнены различными пластичными картушами. Архитектурную выразительность зданию придавал размеренный ритм высоких прямоугольных окон с богатыми наличниками и сандриками на фоне сплошной рустовки. Внутри дома имелась грандиозная парадная анфилада апартаментов с огромным бальным залом в центре дома. В подвале, куда вела торцевая лестница, располагались хозяйственные помещения и жилые помещение для прислуги. Строгий и аскетический внешний вид здания значительно контрастировал с богатством и великолепием внутреннего убранства дома, украшенного парусиновыми обоями, лепниной, золочеными барельефами, медальонами, гирляндами, цветами, вазами с орнаментальной росписью, керамическими изразцами и камином.

Известные люди 

 Киприан Антонович Кондратович (1859—1932) — русский военный деятель, генерал от инфантерии, член Народного секретариата БНР, главнокомандующий Белорусской народной армией в годы Первой мировой войны .

Литература 

 Коллекция памятников истории и культуры Беларуси. Гродненская область / Под ред. кол.: С. Марцелев и др. — Мн.: БелСЭ, 1986. — 371 с., ил.
 Страчаная спадчына / Т. В. Габрус, А. М. Кулагин, Ю. Ю. Чантурия, М. А. Ткачев : Сб. Т. В. Габрус.. - Мн. : Беларусь, 2003. - 351 с - ISBN 985-01-0415-5 .
 Города и села Беларуси: энциклопедия. Т. 9. Гродненская область. Кн. 1 / Под редакцией: Ю. Андриевича и др. — Мн.: БелЭн, 2015. — 656 с., ил. ISBN 978-985-11-0839-4
  — С. 476.

Примечания

Ссылки 

 Фота і помнікі — radzima.org
Населённые пункты Вороновского района
Агрогородки Вороновского района

Сноски